Arauquita peut désigner :

Toponymes

Arauquita : une municipalité du département d'Arauca.

Arauquita : capitale de la paroisse civile de Simón Rodríguez de la municipalité de Rojas dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme